Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John McEnroe e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Scott Davis e Tim Wilkison 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Jim Pugh (finale)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale)

 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (primo turno)
 David Pate /  Christo van Rensburg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1988